15e Wereldjamboree (1979) – de beoogde wereldjamboree in Iran in 1979
 15e Wereldjamboree (1983) – de wereldjamboree in Canada in 1983